Numerus (Pl.: Numeri) bezeichnet:

 in der Grammatik die Zählform von Wörtern, siehe Numerus
 in der Geophysik das Reziproke der Abplattung, auch Numerus der Abplattung
 eine Hilfstruppe der römischen Armee, siehe Numerus (Hilfstruppe)
 das Argument der Logarithmusfunktion